Чабан — назва пастуха овець в Молдові, Румунії і частині України, а також у народів Кавказу і Середньої Азії, тюркських народів Поволжя Росії.
 Чабан — село, Житомирська область, Овруцький район.

Чабан — українське прізвище.

Відомі носії 

 Чабан Анатолій Юзефович (1946) — український історик, науковець, педагог, громадський діяч. Доктор історичних наук, професор.
 Чабан Андрій Олександрович (1988—2014) — український військовик, учасник російсько-української війни.
 Чабан Вадим Романович — солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Чабан Василь Йосипович (1940) — український електротехнік. Доктор технічних наук.
 Чабан Григорій — аргентинський бандурист.
 Чабан Данило Васильович — радянський та російський саночник.
 Чабан Ілля Павлович (1936) — професор, дійсний член Української екологічної академії наук, заслужений працівник вищої школи Української РСР.
 Чабан Микола Васильович — сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Чабан Микола Петрович (1958) — український журналіст, публіцист, краєзнавець. Заслужений журналіст України.
 Чабан Олег Созонтович — український психіатр, фахівець з медичної психології.
 Чабан Олександр Васильович (1958—2005) — радянський і російський актор театру і кіно. Заслужений артист Росії.
 Чабан Олександр Олександрович (1967—2022) — старший лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Чабан Олена Іванівна — українська поетеса.
 Чабан Павло Ілліч (1895—1941) — український радянський діяч, селянин, Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Чабан Сергій Миколайович (1984) — український футболіст, нападник.
 Чабан Сергій Петрович (1969—2015) — сержант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Чабан Сергій Федорович — радянський та український футболіст, форотар.
 Чабан Созонт Степанович — український журналіст, громадський діяч.
 Чабан Тарас Іванович — український кардіолог.
 Чабан Федір Гнатович (1929—2007) — радянський шахтар, Герой Соціалістичної Праці (1971).
 Чабан Яна Костянтинівна — російська співачка.

Див. також 
 Чабана — простий та елегантний букет квітів у Японії.
 Чабани — назва декількох географічних об'єктів.

Українські прізвища